Педа́ль (, ) — вид техники музыкальной композиции, повторяющийся / выдержанный звук или созвучие в любом регистре (низком, среднем, высоком). В истории академической музыки наиболее распространена педаль в басу, называемая особым термином  «органный пункт».

Краткая характеристика 
Педалью называется выдержанный звук, интервал, конкорд, аккорд или иное созвучие, на фоне которых прочие голоса многоголосной фактуры движутся относительно независимо. По традиции происхождение педали связываютс с бурдоном в европейской народной инструментальной музыке, который академические композиторы время от времени имитируют (например, Л. ван Бетховен, обыгрывающий «волыночную» квинту в III и V частях Шестой симфонии). 

Педаль может быть фигурирована (начало 4-й картины оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского), в том числе с применением мелодического или гармонического остинато (И. Ф. Стравинский, I часть Симфонии псалмов, цифры 7 и 8). Эффект педали сохраняется и в тех случаях, когда звук или созвучие не тянется, а повторяется (IV картина из оперы «Садко» Н. А. Римского-Корсакова). Изредка педаль встречается в средних голосах как в пьесе «Виселица» из фортепианного цикла «Ночной Гаспар» М. Равеля. Примеры педали в нижних голосах см. в статье Органный пункт.

В неакадемической музыке 
В джазе, поп-музыке, рок-музыке, киномузыке педаль как правило фигурируется (выдержанный тон, как на органе, почти не используется), в  том числе с использованием небольшого остинато. Примером использования в джазе может служить джазовый стандарт My favorite things в интерпретации Джона Колтрейна (квинта на тонике в басу), в поп-музыке — шлягер Майкла Джексона «Thriller» (педаль в виде мелодического остинато), в киномузыке — лейттема фильма «Интерстеллар» (музыка Ганса Циммера, в виде варьируемого двухнотного мотива, на доминанте, в средних голосах).

В других языках 
В английском языке термином «педаль» (pedal, pedal point) недискретно обозначают все виды педали, в том числе и органный пункт. В немецком языке термином «Orgelpunkt» обозначают и органный пункт, и все остальные виды педали. Во французском языке термином «point d'orgue» обозначается фермата.

Педаль не следует путать с остинато (мелодико-ритмическая фраза и/или заданная последовательность гармоний).

Примечания

Литература 
 Холопов Ю. Н. Органный пункт // Музыкальная энциклопедия. Т. 4. М., 1978, стлб. 77-78.
 Копчевский Н. А., Фраёнов В. П. Педаль // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990, с. 415–416.
 Fuller D. Organ point // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. L.; N. Y., 2001.

Ссылки 
 My favorite things (интерпретация Дж. Колтрейна)

Теория музыки